Céline Tran (Lyon, 9 de abril de 1979) é uma modelo e atriz pornográfica francesa.

Biografia

Começou no pornô no ano de 2001 fazendo filmes na França e, logo depois, nos Estados Unidos. Fez, até 2005, por volta de duzentos filmes.

Filmografia selecionada

 
 Anal Expedition # 6
 Anal Perversions # 3
 Anal Thrills # 2
 Anal Trainer # 4
 Ass Cream Pies # 6
 Ass Fanatics # 2
 Ass Slaves # 2
 Ass Worship # 7
 Assault That Ass # 6
 Asstronomical
 Assturbators # 2
 Atm Machine # 4
 Black Dicks In Asian Chicks
 
 Full Anal Access # 5
 Gangbang Auditions # 13
 Jack's Anal Initiations
 Lex Steele XXX # 3
 Mandingo # 10
 POV Pervert # 1
 Private Xtreme # 15: Ass Games
 Rectal Rooter # 7
 Service Animals # 16
 Sexual Predators
 Tits And Ass # 4
 Up Your Ass # 22

Prêmios e indicações

AVN (Adult Video News)
 2007 - Melhor Cena de Sexo entre Garotas - filme - com Jessica Drake, Felecia & Clara G. - FUCK
 2007 - Melhor Performance Estrangeira do Ano
 2007 - Melhor Atriz Coadjuvante - vídeo - Fashionistas Safado: The Challenge
 2006 - Melhor na Categoria "Performance Provocativa" - Ass Worship # 7 
 2006 - Melhor Cena de Sexo Anal - Video - Cumshitters (ao lado de Manuel Ferrara) 
 2006 - Melhor performance feminina estrangeira do ano 2005 - Melhor Cena de Sexo Anal - Video - Lex Steele XXX  # 3 (ao lado de Lexington Steele) 2005 - Melhor na Categoria "Foreign All-Sex Release" - Lost Angels 2005 - Melhor Cena de Sexo Grupal - Filme - Dual Identity (ao lado de Savanna Samson e Alec Metro) 2005 - Melhor performance feminina estrangeira do ano 2004 - Melhor Cena de Sexo Anal - Video - Multiple P.O.V. #1 (ao lado de Giselle e Michael Stefano) 
 2004 - Melhor na Categoria "Sex Scene in a Foreign-Shot Production" - Katusmi's Affair (ao lado de Steve Holmes)XRCO (X-Rated Critics Organization)
 2004 - Melhor na Categoria "Sex Scene, Couple" - Lex Steele XXX  # 3 (ao lado de Lexington Steele)  
 2003 - Indicada na Categoria "3-Way" - Multiple P.O.V. # 1 (ao lado de Giselle e Michael  Stefano)Outros
 2004 - Venus (Alemanha) - Melhor Atriz da Europa 
 2005 - Brussels Erotic Film Festival - Melhor Atriz Francesa 2003 - Brussels Erotic Film Festival - Prêmio do Júri 2005 - FICEB (Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona) - Melhor Atriz - Who fucked Rocco?  
 2004 - FICEB (Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona) - Melhor Cena de Lesbianismo - Las reinas de la noche - (ao lado de Rita Fatoyano) 2004 - FICEB (Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona) - Melhor Cena de Sexo Anal - Slam It In Deeper
 2004 - FICEB (Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona) - Melhor Atriz - Pokerwom

Ligações externas

Katsui
Katsui
Franceses de ascendência vietnamita
Naturais de Lyon